Натуральне число 154
 154 рік до нашої ери
 154 рік нашої ери